Скваря́ва — село в Золочевской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Расположение 
Село Скварява расположено в 15 км северо-западнее районного центра г. Золочева.

Расположено на речке Золочевке.

Село имеет хорошее сообщение, как железнодорожное (ст. Скваржава) с Львовом и Тернополем, так и автомобильное — Краснэ-Золочев.

Из истории 
Первое письменное упоминание о селе относится к 1368 года. Скварява была собственностью польского короля.

В 1650 году король Ян II Казимир подарил село Скварява Стефану Чарнецкому.

Недалеко от села есть колодец, который называют колодцем Нечая — сподвижника Б. Хмельницкого.

Южнее села проходил известный с древности «Глинянский тракт».

Микротопонимы 
Село состоит из следующих частей:
 Центр,
 Луг,
 Бенько,
 Озеро,
 Поляки,
 Угол,
 Долина.

Известные жители и уроженцы 
 Антоневич, Кароль (1807—1852) — польский писатель и поэт армянского происхождения.

Ссылки 
 
 
 Руины каменного костела в с. Скварява, в Золочева